Cohl ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Cohl, eigentlich Émile Eugène Jean Louis Courtet (1857–1938), französischer Karikaturist und Animationsfilmer
 Mélanie Cohl (* 1982), belgische Sängerin

Siehe auch:
 Kohl (Begriffsklärung)
 Cole
 Col